Narambuenatitan – rodzaj zauropoda z kladu Titanosauria żyjącego w późnej kredzie (wczesny lub środkowy kampan) na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej. Gatunkiem typowym jest N. palomoi, którego holotypem jest niekompletny szkielet oznaczony MAU-Pv-N-425 z zachowaną lewą kością przedszczękową, lewą kością szczękową, puszką mózgową, obiema kośćmi kwadratowymi, przednim kręgiem szyjnym, fragmentami żeber szyjnych, tylnym kręgiem grzbietowym, trzema żebrami, jedenastoma przednimi kręgami ogonowymi, sześcioma środkowymi kręgami ogonowymi, dwoma wyrostkami poprzecznymi kręgów ogonowych, dwoma fragmentami szewronów, lewą płytą mostkową (sternal plate), prawą kością kruczą, lewą kością ramienną, lewą kością łokciową, obiema kośćmi łonowymi, szypułką łonową (pubic peduncle) lewej kości biodrowej, fragmentem kości kulszowej oraz niekompletną lewą kością udową. Okaz holotypowy odkryto w osadach (należącej do grupy Neuquén i podgrupy Río Colorado) formacji Anacleto ok. 20 km na zachód od miasta Rincón de los Sauces w argentyńskiej prowincji Neuquén. Autorzy  opisu N. palomoi wyróżnili dziewięć autapomorfii tego gatunku, w tym m.in. rostralną (bliższą czubkowi pyska) krawędź dołu nadskroniowego (supratemporal fossa) w dużym stopniu tworzoną przez kość czołową; obecność blaszek kostnych łączących grzebienie ciemieniowe z przednią powierzchnią kości nadskroniowej; przedni wyrostek stawowy (prezygapophysis) tylnego kręgu grzbietowego o kształcie zbliżonym do nerki; przednie i środkowe kręgi ogonowe, których wyrostki kolczyste są pochylone ku przodowi; oraz cienkie przednie wyrostki stawowe i szewrony środkowych kręgów ogonowych. Z przeprowadzonej przez autorów jego opisu analizy kladystycznej wynika, że Narambuenatitan był bazalnym przedstawicielem grupy Lithostrotia nie należącym do kladu Eutitanosauria; według tej analizy N. palomoi był w nierozwikłanej trychotomii z kladem Eutitanosauria oraz z rodzajem Epachthosaurus.

Pozycja filogenetyczna Narambuenatitan palomoi według Filippiego, Garcíi i Garrido (2011):

Przypisy 

Tytanozaury
Dinozaury Ameryki Południowej
Dinozaury kredy